Ground Control steht für:

 Ground Control (Band), italienische Band
 Ground Control (Film), US-amerikanischer Film von Richard Howard (1998)
 Ground Control (Computerspiel), Computerspiel (2000)
 Ground Control, englische Bezeichnung für Flugverkehrskontrolle, siehe Flugverkehrskontrolle #Rollkontrolle
 Ground Controlled Approach, ein Blindlandeverfahren